Otto VI van Andechs (+1196), bisschop van Bamberg (1177-1196)
 Otto VI van Brandenburg (+1303), mede-markgraaf van Brandenburg-Salzwedel (1267-1286)
 Otto VI van Weimar-Orlamünde (1297-1340), graaf van Weimar-Orlamünde (1305-1340)
 Otto VI van Tecklenburg (+1388), graaf van Tecklenburg (1367-1388)